

Patronymes 
Sokolovski (masculin ; ) ou Sokolovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandra Sokolovskaïa (1872-1938?), militante marxiste révolutionnaire, première épouse de Léon Trotski
 Andriy Sokolovskyy (1976–), athlète ukrainien, spécialiste du saut en hauteur
 Boris Sokolovski, entraîneur de basket-ball russe
 Irina Sokolovskaïa (1983-), joueuse de basket-ball russe
 Vassili Sokolovski (1897-1968), maréchal soviétique
 Vlad Sokolovskiy (1991-), chanteur, auteur-compositeur, producteur, danseur et animateur de télévision russe

Autres 
 Doctrine Sokolovski (d'après Vassili Sokolovski)

Voir aussi 
 

Patronyme russe